Naruhito , född 23 februari 1960 i Tokyo, är Japans kejsare, son till kejsar Akihito och kejsarinnan Michiko. Naruhito blev kejsare av Japan 1 maj 2019, dagen efter att hans far kejsar Akihito abdikerade.

Biografi 
Naruhito erhöll sin utbildning vid Gakushuinuniversitetet i Tokyo och Merton College vid Oxfords universitet i England med examen i historia. Han doktorererade om marina transporter på brittiska vattenvägar. Naruhito har som hobby att författa vetenskapliga studier om det medeltida Japan.

Naruhito vägrade att gå med på ett arrangerat äktenskap och efter mycket sökande fann han kärleken i diplomatdottern Masako Owada. Masako Owada hade, innan hon träffade Naruhito, läst ekonomi på Harvard University i USA (1985). Sedan läste hon på Tokyo universitet 1986–1987 och Balliol College i Oxford 1988–1990. Efter återkomsten till Japan arbetade hon på det japanska utrikesdepartementet fram till giftermålet med kronprins Naruhito. De gifte sig den 9 juni 1993. Efter åtta års äktenskap föddes dottern Aiko (1 december 2001). Hustrun har under många år varit sjuk och drabbats av depressioner och deltar sällan i officiella sammanhang.

I samband med att Akihito abdikerade och Naruhito tillträdde som Japans kejsare inleddes även den nya tideräkningen Reiwa. Naruhitos kröningsceremoni genomfördes 22 oktober 2019 med inbjudna gäster från 180 länder.

Anfäder

Referenser

Externa länkar

Japanska kejsare
Män
Födda 1960
Levande personer
WP:Projekt Japan
Mottagare av Serafimerorden
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Personer från Tokyo
Alumner från Oxfords universitet